Neuburg kan syfta på:

 Pfalz-Neuburg – ett furstendöme i Tysk-romerska riket
 Grevskapet Neuburg – ett före detta grevskap i Bayern
 Thumb von Neuburg – en adelssläkt

Personer
 Siegfried Neuburg (1928–2003), en österrikisk målare

Geografi

Tyskland

 Neuburg an der Donau – en stad i Bayern i distriktet Neuburg-Schrobenhausen
 Neuburg am Rhein – kommun i Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz, 
 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen –  ett distrikt i Bayern
 Neuburg am Inn – en ort i Bayern i distriktet Passau
 Neuburg, Mecklenburg-Vorpommern – en ort i Mecklenburg-Vorpommern
 Neuburg an der Kammel – en köping i Bayern
 Neuburg, Freiburg im Breisgau – en ortsdel i Freiburg im Breisgau

Borgar och ruiner
 Slottet Neuburg am Inn – ett slott i distriktet Passau
 Neuburg, Mecklenburg – en före detta slavisk borg vid Neuburg (Mecklenburg)
 Neuburg, Schwäbisch Hall – en borgruin nära Schwäbisch Hall

Schweiz

 Neuburg, Winterthur – en ortsdel i Winterthur

Borgar och ruiner
 Neuburg, Mammern – en borgruin nära Mammern

Österrike

Borgar och ruiner
 Neuburg, Koblach – en del av Koblach
 Neuburg (borgruin Koblach) – en borgruin nära Koblach